Бьенвенида () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тентудия. Занимает площадь 92,2 км². Население — 2332 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 106 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Badajoz

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса